Ghedi – comune italiano
Ali Mohamed Ghedi (1952) – politico somalo
Enrico Ghedi (1966) – musicista italiano